Belkowski steht für

die Belkowski-Insel in Sibirien
einen Nachnamen, den u. a. folgende Personen tragen:
Stanislaw Alexandrowitsch Belkowski (* 1971), russischer Politikwissenschaftler